Der Name Falkenfluh, schweizerdeutsch auch Falkenflue geschrieben, bezeichnet:

einen Kletterberg im Schweizer Jura, siehe Falkenfluh (Hochwald).
einen Berg im Schweizer Kanton Bern, siehe Falkenfluh (Oberdiessbach).